Bernau am Chiemsee, une commune de Bavière, Allemagne
 Bernau bei Berlin, une ville de Brandebourg, Allemagne
 Bernau im Schwarzwald, une commune de Bade-Wurtemberg, Allemagne
 Bernau, orthographe allemande de Berneau en Belgique
 Madelynn Bernau (1998-), tireuse sportive américaine